Opera House pode referir-se a:
 Royal Opera House, em Londres, Inglaterra.
 Ópera Garnier, em Paris, França.
 Ópera Nacional de Washington, em Washington D.C., E.U.A..
 Metropolitan Opera, em Nova Iorque, E.U.A..
 Sydney Opera House, em Sydney, Austrália.
 Opera House (Wellington), em Wellington, Nova Zelândia.

Desambiguação